Приморла́г (Примо́рский железнодоро́жный исправи́тельно-трудово́й ла́герь) — подразделение, действовавшее в системе исправительно-трудовых учреждений СССР.

История 
Приморлаг был создан в 1939 году. Управление Приморлага располагалось на станции Раздольная Приморской железной дороги (ныне село Раздольное, Приморский край). В оперативном командовании он подчинялся Управлению железнодорожного строительства на Дальнем Востоке (УЖДС ДВ).

Максимальное единовременное количество заключённых могло составлять более 62 000 человек.

Приморлаг прекратил своё существование в 1940 году, и его производственная база была передана Амурскому железнодорожному исправительно-трудовому лагерю.

Производство 
Основным видом производственной деятельности заключённых было железнодорожное строительство.

Примечания 
 Также известен как Строительство 206, Управление строительства № 206.
 В период с 1947 по 1953 год в системе исправительно-трудовых учреждений существовал Приморский исправительно-трудовой лагерь, также известный как Приморлаг.

Ссылки 
 Приморлаг

Лагеря ГУЛАГа
1930-е годы в Приморском крае
Появились в 1939 году в России
Исчезли в 1940 году